West Monroe (Luisiana)
 West Monroe (Michigan)

Desambiguações de topônimos